Mar del Plata puede referirse a:

 Mar del Plata, ciudad de la Provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Mar del Plata, paraje de la Provincia del Chaco, Argentina;
 Barrio Mar del Plata, localidad de la Provincia de Río Negro, Argentina;
 Club Atlético Mar del Plata, institución deportiva de Mar del Plata, Argentina;
 Terminal Ferroautomotora de Mar del Plata, estación ferroviaria en Mar del Plata, Argentina;
 Estilo Mar del Plata, estilo arquitectónico;
 piedra Mar del Plata, roca metamórfica no foliada de origen sedimentario;
 Queso Mar del Plata, variedad de queso argentino;
 Mar del Plata (GC-64), lancha patrullera perteneciente a la Prefectura Naval Argentina;
 Mar del Plata ida y vuelta, película argentina.
 Base Naval Mar del Plata, armada argentina.